I trattati Rus'-bizantini riguardanti la Rus' di Kiev e l'Impero bizantino sono:

 il trattato Rus'-bizantino del 907, conseguente alla guerra Rus'-bizantina del 907.
 il trattato Rus'-bizantino del 911.
 il trattato Rus'-bizantino del 945, conseguente alla guerra Rus'-bizantina del 941. 
 il trattato Rus'-bizantino del 971, conseguente all'assedio di Dorostolon. 
 il trattato Rus'-bizantino del 1045, conseguente alla guerra Rus'-bizantina del 1043.

Pagine correlate

 Guerre Rus'-bizantine
 Via variago-greca
 Conversione al Cristianesimo della Rus' di Kiev